Esistono più comuni francesi con questo nome

Millery – Côte-d'Or
Millery – Meurthe e Mosella
Millery – Rodano